Посредничество:

 Посредничество — это оказание субъектом услуг двум или более сторонам, при этом субъект выполняет роль третьей стороны. 
 Посредничество — выступает одним из средств мирного разрешения споров между государствами путём переговоров с участием третьего государства